Chiesa di San Lino – chiesa di Roma
Chiesa di San Lino – chiesa di Volterra